Guillermina pode se referir a:
 3649 Guillermina
 Villa Guillermina

Ou ainda:
 Guilhermina

Desambiguação